Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei erano le detentori del titolo, ma la Hsieh Su-wei quest'anno non ha partecipato. La Hsieh Shu-ying ha fatto coppia con Zhu Aiwen ma ha perso nel 1º turno contro Li Ting e Zhang Kailin.

Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Miki Miyamura e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Junri Namigata 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (Campionesse)

  Liang Chen /  Sun Shengnan (primo turno) 
  Samantha Murray /  Emily Webley-Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Wenshan 2013